Jasminrevolution steht für:

 die Machtübernahme von Zine el-Abidine Ben Ali in Tunesien 1987
 darauf Bezug nehmend die Revolution in Tunesien 2010/2011
 wiederum auf die tunesische Revolution Bezug nehmend die chinesische Jasmin-Revolution; siehe Proteste in China 2011